Wansing ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wansing (geb. 1963), deutscher Logiker und Philosoph
 Mateo Wansing Lorrio (geb. 1997), deutscher Schauspieler